Laszlo Carreidas
Carreidas 160